Jan Roháč může být:

 Jan Roháč z Dubé (asi 1380–1437) – husitský hejtman
 Jan Roháč (divadelní hra) – divadelní hra Aloise Jiráska
 Jan Roháč z Dubé (film) – český film z roku 1947, první československý barevný film

Podobný článek 
 Ján Roháč (1932–1980) – slovenský režisér